Мемприк (), согласно исследованиям Джеффри Монмутского пятый легендарный король Британии, сын короля Мадана. После смерти Мадана между Мемприком и его братом Малином началась война за престол. Мемприк согласился на переговоры с Малином, во время которых убил брата. После этого Мемприк правил как тиран 20 лет, убив многих известных влиятельных людей на острове.

Погиб на охоте из-за нападения волков. Современник царя Саула.

Родословная

Источники 
 Geoffrey of Monmouth, The History of the Kings of Britain, translated by Lewis Thorpe, Penguin, 1966

Легендарные короли Британии
Братоубийцы
Погибшие на охоте